Гречишкин, Василий:
 Гречишкин, Василий Константинович (1910—1989) — советский лётчик, Герой Советского Союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Гречишкин, Василий Николаевич (1911—1943) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.